Howell Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Howell Airport (Illinois)
 Howell Airport (Ohio)
 Howell Airport (Utah)